

Hydronymes 

 La Yèvre, rivière française, dans le département de la Marne
 l'Yèvre, rivière française, dans le département du Cher

Toponymes 

 Mehun-sur-Yèvre, commune française du département du Cher
 Moulins-sur-Yèvre, commune française du département du Cher
 Somme-Yèvre, commune française du département de la Marne, et commune source de la Yèvre
 Yèvre-la-Ville est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire.
 Yèvre-le-Châtel est une ancienne commune française (code INSEE : 45349), située dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire.

Voir aussi 
 Yèvres